Текал де Венегас има више значења:

 Општина Текал де Венегас (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Текал де Венегас (Текал де Венегас, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику